Giovanni Anfossi – geografo italiano (1876-1918)
 Giovanni Anfossi – pianista, compositore e insegnante italiano (1864-1946)
 Giovanni Anfossi – politico italiano (1875-?)